Ел Маисиљо има више значења:

 Ел Маисиљо (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Маисиљо, Ел Маисито (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику